De prijs voor Afrikaans voetballer van het jaar wordt sinds 1992 jaarlijks door de Confédération Africaine de Football uitgereikt aan de beste voetballer van het continent. Een soortgelijke prijs werd van 1970 tot 1994 jaarlijks uitgereikt door het Franse tijdschrift France Football. Onder anderen Roger Milla (Kameroen; 1976, 1990), George Weah (Liberia; 1989, 1994) en Abédi Pelé (Ghana; 1991, 1992, 1993) ontvingen de prijs van "France Football. De prijs werd na 1994 niet meer uitgereikt aangezien het tijdschrift in 1995 besloot om de prijs voor de Europees voetballer van het jaar ook open te stellen voor spelers zonder de Europese nationaliteit. Dat jaar won George Weah de prestigieuze prijs.

Winnaars (1992 tot heden)

Winnaars (volgens France Football)

Overwinningen per land 

* Gekend als  tot 1997.

Jong Afrikaans voetballer van het jaar

Voetbalprijs
Afrikaanse prijs